Wortley kan syfta på:

 Wortley, Gloucestershire – en ort i Gloucestershire, England
 Wortley, South Yorkshire – en ort och civil parish i Barnsley, South Yorkshire, England
 Wortley, West Yorkshire – en ort i Leeds, West Yorkshire, England
 Wortley Creek – förgreningssida
 Wortley Oval – en park i South Australia, Australien
 George C. Wortley – var en amerikansk republikansk politiker